Il doppio del torneo di tennis Gevre, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Gevrey-Chambertin Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Mansour Bahrami e Rodolphe Gilbert. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Jan Apell e Peter Nyborg con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di Serie

  Jeff Brown /  Scott Melville (primo turno)
  Tom Nijssen /  Martin Sinner (semifinali)

  Marius Barnard /  David Lewis (quarti di finale)
  Cristian Brandi /  Cristiano Caratti (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Gevrey-Chambertin Challenger 1990